Гниломёдов — восточнославянская фамилия.

 Гниломёдов, Владимир Васильевич (род. 1937) — белорусский литературовед, критик, писатель. Доктор филологических наук, профессор. Академик Национальной академии наук Республики Беларусь
 Гниломёдов, Иван Андреевич (1919—1987) — Герой Советского Союза